Säsongen 2010/2011 spelade Örebro HK i Hockeyallsvenskan, klubben avslutade säsongen på tredje plats och direktkvalificerades till kvalserieplats. Klubben avslutade kvalserien på en femte plats, eller näst sist. Peter Andersson var klubbens huvudtränare.

Säsongen
Den första omgången av Hockeyallsvenskan säsongen 2010/2011 spelades den 14 och 15 september. Örebro HK spelade sin premiärmatch hemma mot IF Troja-Ljungby den 15 september och vann den med 8-3. Örebro kom under hela säsongen att parkera på platserna 1-3, för direktkvalificering till Kvalserien till Elitserien. Den 26 februari i omgång 49 säkrade Örebro HK avancemang till kvalserien efter hemmavinst mot IF Sundsvall Hockey med 4-3 . I serien slutade Örebro HK trea efter att i slutskedet tappat andra platsen till Rögle BK och med Växjö Lakers Hockey som seriesegrare. Örebrospelaren Conny Strömberg vann poängligan för andra året i rad.  

Kvalserien började för Örebro den 1 mars hemma mot Rögle BK, förlust efter förlängning med 6-7. Lagets första vinst i kvalserien kom i sjunde omgången borta mot Södertälje SK den 30 mars, en match som slutade 4-1 till Örebro. Klubbens slutade näst sist på 8 poäng i Kvalserien, detta efter en 5-3-vinst borta mot Rögle i sista omgången den 8 april 2011. Dock så vann klubbens Johan Wiklander Kvalseriens poängliga med 15 poäng (9+6). Platserna till Elitserien togs av Växjö Lakers och Modo.

Tabeller

Serietabell

Kvalserien

Referenser

Noter

Externa länkar
 Officiell webbplats

Sport i Sverige 2010
Sport i Sverige 2011
2010/2011
Ishockeysäsongen 2010/2011 efter lag